

Geografia

Germania 
 Ettenhausen an der Nesse – frazione del comune di Hörselberg-Hainich (Turingia)
 Ettenhausen an der Suhl – frazione della città di Bad Salzungen (Turingia)

Svizzera 
 Ettenhausen – ex comune ora frazione di Aadorf, comune nel distretto di Münchwilen (Canton Turgovia)
 Ettenhausen – frazione di Wetzikon, comune nel distretto di Hinwil (Canton Zurigo)